Nasarski ist der Familienname folgender Personen:

 Geri Nasarski (1944–2020), deutsche Fernsehjournalistin
 Peter Nasarski (1914–2001), deutscher Journalist und Publizist